M101 puede hacer referencia a:

 la galaxia espiral M101;
 el grupo de galaxias M101;
 el obús M101.